Abouré peut désigner :
 Abouré, un peuple de Côte d'Ivoire ;
 abouré, une langue kwa parlée par le peuple Abouré.